OLjM - kratica za Osječko ljeto mladih (kulturna manifestacija koja se u Osijeku održava već 25 godina)

Osječko ljeto mladih - OLJM 2006. program

Kratice
Kultura u Osijeku
Manifestacije u Hrvatskoj